Фридрих IV Сицилијански (Катанија, 4. децембар 1342 - Месина, 27. јул 1377) је био краљ Сицилије. Био је син Петра II Сицилијанског и Elizabeth of Carinthia, Queen of Sicily.

Породично стабло 

Рођени 1342.
Умрли 1377.
Династија Барселона
Краљеви Сицилије